Ruanda
Kibirizi – settore del distretto di Gisagara
Kibirizi – settore del distretto di Nyamagabe
Kibirizi – settore del distretto di Nyanza

 Tanzania
Kibirizi – circoscrizione della regione del Kagera
Kibirizi – circoscrizione della regione di Kigoma